Chybný předpoklad může být:

 Součást důkazu kruhem nebo paradoxu – který obsahuje chybný postup deduktivního důkazu
 Misinterpretace - chybný výklad nebo výklad vycházející z nesprávných nebo neúplných předpokladů a vedoucí k chybným závěrům
 Paralogismus, kdy z určitých předpokladů neplynou očekávané závěry
 Chybný úsudek, kdy očekávání neodpovídá realitě
 Statistická chyba typu I a II - bývají vyjádřeny jako falešný poplach nebo jako chyba nadměrné důvěry.

Související články 
 Gaslighting
 Sentiment
 Selský rozum